Eulenberg (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Sovinec (Duits: Eulenberg), een plaats in Tsjechië

Personen
Herbert Eulenberg, een Duitse dichter